Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Hancock:

 – fregata a vela varata nel 1776 e catturata dai britannici nel 1777
 – nave da trasporto varata nel 1879 come SS Arizona, acquistata nel 1902 e radiata nel 1925
 – portaerei della classe Essex, varata nel 1944 e radiata nel 1976